Il vulcano è un rilievo formato dalle masse ignee interne della Terra. Il termine può riferirsi anche a:

Cinema 
Vulcano – film del 1950 diretto da William Dieterle
Vulcano - Los Angeles 1997 – film del 1997 diretto da Mick Jackson
Vulcano – film del 2009 diretto da Uwe Janson
Vulcano (Ixcanul) – film del 2015 diretto da Jayro Bustamante

Geografia
Isola di Vulcano o Vulcano – isola delle Eolie nel comune di Lipari, Italia
Vulcano – vulcano dell'isola di Vulcano, Italia
Vulcano – gruppo formato da tre isole giapponesi nell'Oceano Pacifico

Letteratura e teatro 
Vulcano – testo teatrale del 1927 di Filippo Tommaso Marinetti
Vulcano (Fires of Eden) – romanzo del 1995 di Dan Simmons

Musica
Vulcano – band metal brasiliana
Vulcano – album dei Sorry Boys del 2013
Vulcano – album di Tenedle del 2014
Vulcano – album di Clementino del 2017
Vulcano – singolo di Francesca Michielin del 2017

Navi 
 Vulcano – nave Regia Marina ex panfilo reale Savoia trasformata in nave officina e ribattezzata Vulcano
 Vulcano – nave logistica della Marina Militare
Vulcano – vascello di linea veneziano

Persone
 Marino Vulcano – cardinale italiano
 Monica Vulcano – doppiatrice italiana

Scienze
Vulcano – farfalla (Vanessa atalanta) dell'ordine Lepidoptera
Vulcano – pianeta ipotetico del sistema solare

Televisione 
Vulcano – pianeta immaginario della serie televisiva di fantascienza Star Trek
Vulcano – personaggio della serie Pokémon

Altro
4464 Vulcano – asteroide
Vulcano – dio romano del fuoco
Vulcano – figura araldica
Vulcano – munizione

Pagine correlate 
Vulcan
Volcano (disambigua)